Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag Steiermark (XVI. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Steiermärkischen Landtag in der XVI. Gesetzgebungsperiode. Die Gesetzgebungsperiode begann am 21. Oktober 2010. Zuvor konnte die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) bei der Landtagswahl 2010 ihre erst 2005 zum ersten Mal erworbene Stimmenmehrheit verteidigen, wobei sie 23 der 56 Mandate erreichte. Dies bedeutete jedoch den Verlust von zwei Mandaten. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) verlor bei der Landtagswahl ebenfalls zwei Mandate und stellt in der neuen Gesetzgebungsperiode 22 Abgeordnete. Drittstärkste Kraft wurde die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), der mit sechs Mandaten der Wiedereinzug in den Landtag gelang. Den vierten Platz belegten Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE), die ihre drei Mandate halten konnten, zudem ist die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) mit zwei Abgeordneten (zuvor vier Mandate) im Landtag vertreten.

Nach der Angelobung der Abgeordneten 21. Oktober 2010 wählte der Landtag noch am selben Tag die Landesregierung Voves II.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Nach dem Ausscheiden von Kurt Flecker (SPÖ) wurde der ehemalige Umwelt- und Sportlandesrat Manfred Wegscheider (SPÖ) mit 53 von 56 Stimmen zum neuen Landtagspräsidenten gewählt. In das Amt des 2. Landtagspräsidenten wurde mit 51 Stimmen Franz Majcen (ÖVP) gewählt, Ursula Lackner (SPÖ) erhielt als 3. Landtagspräsidentin 49 Stimmen.

Landtagsabgeordnete 
Die 56 Landtagsmandate wurde in vier Landtagswahlkreisen (WK) vergeben. Dies waren die Landtagswahlkreise 1 (Graz und Umgebung), 2 (West- und Südsteiermark), 3 (Oststeiermark) und 4 (Obersteiermark). Von den 56 Mandaten wurden acht Mandate als Reststimmenmandate (R) vergeben.

Von den 56 Abgeordneten sind 16 Abgeordnete Frauen; der Landtag hat somit einen Frauenanteil von 29 %. Dabei weisen die Grünen mit 67 % den höchsten Frauenanteil auf, dahinter folgen die KPÖ mit 50 %, die SPÖ mit 30 % und die ÖVP mit einem Frauenanteil von 27 %. Dahingegen besteht der Klub der Freiheitlichen Partei lediglich aus Männern.

Einzelnachweise

Weblinks 
 kleinezeitung.at (PDF; 1,1 MB) Liste der Landtagsabgeordneten

16